Mater bezeichnet
 Mutter in der lateinischen Sprache
 eine Form zur Erzeugung von Lettern oder Satzzeilen, siehe Matrize (Druck)
 eine Form zur Erzeugung von Stereotypien, siehe Stereotypie (Buchdruck)
 Dura mater und Pia mater, zwei der Hirnhäute

Mater ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Mater (* 1979), saudi-arabischer Künstler und Arzt
 Frank Mater (1963–1984), Todesopfer an der innerdeutschen Grenze
 Wilhelm Mater (1877–1951), deutscher Unternehmer, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau

Siehe auch: 
 Mather, Matern, Matter
 Mateer
 Alma Mater